as línguas do Parque Indígena do Xingu (dos Povos do Xingu)
 as línguas tupi-guaranis xingus (subgrupo V)
 o subramo xingu das línguas pareci-waurá (da família linguística aruaque)

Desambiguações de linguística